The Last of Mrs. Cheyney bezeichnet:

 The Last of Mrs. Cheyney (1929), US-amerikanische Komödie von Sidney Franklin
 The Last of Mrs. Cheyney (1937), US-amerikanischer Film von Richard Boleslawski, George Fitzmaurice und Dorothy Arzner